Daniil Iourievitch Apalkov - en russe :  - (né le  à Magnitogorsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il remporte la Coupe Kharlamov de la MHL en 2010 avec les Stalnye Lissy entraînés par Ievgueni Korechkov. Il débute dans la KHL en 2010-2011. Durant l'automne 2011, il rejoint le Lokomotiv Iaroslavl qui se reconstruit dans la VHL après l'accident de l'avion qui a décimé son équipe.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||6 ||3 ||3 ||6 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 25|| 5|| 4|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 45|| 18|| 18|| 36|| 12|| 5|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL|| 47|| 22|| 38|| 60|| 16|| 17|| 4|| 12|| 16|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL|| 24|| 16|| 17|| 33|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Loko || MHL || 6|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 17|| 4|| 5|| 9|| 2|| 10|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 49|| 7|| 6|| 13|| 0|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || VHL || 5|| 1|| 3|| 4|| 2|| || || || ||
|-
| 2012-2013 || Loko || MHL || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 54|| 11|| 18|| 29|| 12|| 18|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 59|| 9|| 15|| 24|| 16|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 59|| 16|| 27|| 43|| 46|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53 || 7 || 10 || 17 || 14 || 15 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 55 || 15 || 10 || 25 ||32 || 9 || 0 || 1 ||	1 || 2
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58 || 8 || 16 || 24|| 35|| 11|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 31|| 1|| 4|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Sotchi || KHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Notes et références 

Naissance à Magnitogorsk
Naissance en janvier 1992
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Sotchi